Flögel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Flögel (1953–2022), deutscher Radsportler
 Johann Heinrich Ludwig Flögel  (1834–1918), deutscher Jurist, Astronom, Botaniker, Zoologe und Naturfotograf
 Johannes Flögel (1901–1971), deutscher Politiker (CDU) 
 Karl Friedrich Flögel (1729–1788), deutscher Kultur- und Literaturhistoriker
 Rudolf Flögel (* 1939), österreichischer Fußballspieler
 Thomas Flögel (* 1971), österreichischer Fußballspieler